Rózsavölgyi László (1896–1978), kisgazda politikus
Rózsavölgyi László (1919–1987), titkos címzetes püspök